Borowe (ukr. Борове) – wieś na Ukrainie w rejonie czerwonogrodzkim obwodu lwowskiego.

Historia 
Pod koniec XIX w. wieś w powiecie żółkiewskim.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  
 Борове (Borowe) na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Wsie w obwodzie lwowskim
Rejon sokalski